Merkur Arena ist der Name folgender Veranstaltungsstätten:

 Merkur Arena (Graz), Fußballstadion in Graz, Österreich
 Merkur Arena (Lübbecke), Sporthalle in Lübbecke, Deutschland

Siehe auch:
 Merkur Spiel-Arena, Fußballstadion in Düsseldorf, Deutschland